Die Aradschin chumb 1995/96 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden letztjährigen Absteiger aus der Bardsragujn chumb waren nicht aktiv.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Play-off 

|}

1995
Fußballsaison 1995/96